Каменный Брод — село в Красноармейском районе Самарской области в составе сельского поселения Колывань.

География 
Находится на расстоянии примерно 18 километров по прямой на север от районного центра села  Красноармейское.

История
Село известно с 1797 года. В 1851 году было учтено 276 дворов (2122 жителя, в основном мордва). В советское время работали колхоз имени Жданова и одноименный совхоз.

Население 
Постоянное население составляло 530 человек (русские 70%) в 2002 году, 477 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Самарская область)